

А 
 Виноградов Андрій Павлович — російський та український вчений-знавець у галузі металознавства і металургії, доктор наук.

В 
 Виноградов Василь Васильович (1896—1927) — професор, доктор медицини.
 Виноградов Володимир Вікторович (1955—2008) — російський банкір, засновник «Інкомбанку».
 Виноградов Віктор Володимирович (1895—1969) — російський філолог, академік АН СРСР (1946)
 Виноградов Віктор Григорович (1912—1986) — український актор, режисер. Заслужений артист України (1957).
 Виноградов Володимир Миколайович (1924—1987) — академік ВАСГНІЛ, Заслужений лісовод УРСР.
 Виноградов В'ячеслав Тимофійович (1930—2008) — радянський підводник, Герой Радянського Союзу.

Д 
 Виноградов Дмитро Іванович (1720—1758) — російський хімік, технолог, винахідник першої російської порцеляни.

І 
 Виноградов Іван Андрійович (1928) — перший машиніст, що відкрив рух поїздів Київського метрополітену, Почесний громадянин міста Києва.
 Виноградов Іван Архипович (1902—1936) — російський радянський літературознавець, теоретик літератури.
 Виноградов Іван Матвійович (1891—1983) — російський та радянський математик.

К 
 Виноградов Костянтин Миколайович (1847—1906) — російський патологоанатом, військовий лікар, відомий першим виявленням у людей збудника опісторхозу — котячого двовустеця Opisthorchis felineus.

М 
 Виноградов Микола Костянтинович (1914—1991) — Герой Радянського Союзу (1943)
 Виноградов Михайло Вікторович (1938) — психіатр-криміналіст, експерт телешоу «Битва екстрасенсів» з моменту його створення.

О 
 Виноградов Олег Михайлович (1937) — російський балетмейстер, Народний артист СРСР.
 Виноградов Олександр Миколайович (1918—1988) — радянський хокеїст, футболіст та хокейний тренер.
 Виноградов Олександр Павлович (1895—1975) — радянський геохімік, академік (1953), віце-президент АН СРСР (1967 — 1975).
 Виноградов Олексій Іванович (1912—1974) — радянський науковець, фахівець в царині будівельної механіки, доктор технічних наук, професор.
 Виноградов Олексій Сергійович (1900—1977) — радянський військовий діяч, генерал-майор авіації.
 Виноградов Олексій Юрійович — солдат Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.

П 
 Виноградов Павло Володимирович (1953) — російський космонавт.

С 
 Виноградов Сергій Олександрович (1907—1970) — радянський діяч, дипломат, надзвичайний і повноважний посол СРСР у Туреччині, Франції та Об'єднаній Арабській Республіці.
 Виноградов Сергій Олександрович (актор) (нар. 1965) — радянський і російський актор, режисер, сценарист і хореограф. Заслужений артист Росії (2001).

Див. також 
 Виноградова
Російські прізвища